Zacatecas har flere betydninger:

 Zacatecas (stat) – delstat i Mexico.
 Zacatecas (by) – samme delstats hovedstad.